Салюков — українське прізвище.

Відомі носії 
 Салюков Артем Олександрович — український медик, науковець, кандидата медичних наук (2013).
 Салюков Олег Леонідович (. 1955) — російський воєначальник, головнокомандувач Сухопутними військами (з 2014), Генерал армії (2019).

Примітки